Стритч () — английская фамилия. Известные носители:
 Стритч, Сэмюэль Альфонс (1887—1958) — американский кардинал.
 Стритч, Элейн (1925—2014) — американская актриса и певица, племянница кардинала Стритча.